

Periodismo gráfico 
 El Liberal, desaparecido diario de Madrid (España) (1879-1936).
 El Liberal, diario de la ciudad de Santiago del Estero (Argentina).

Política 
 Partido Liberal (desambiguación).

Religiones 
 Religión liberal

Lugares en Estados Unidos
Liberal (Missouri), Ciudad sin religión.
Liberal (Kansas)